Кућан може бити:

 Кућан Лудбрешки, насељено мјесто града Лудбрега, Република Хрватска
 Кућан Мароф, насељено мјесто града Вараждина, Република Хрватска
 Горњи Кућан, насељено мјесто града Вараждина, Република Хрватска
 Доњи Кућан, насељено мјесто града Вараждина, Република Хрватска